La série de romans du Disque-monde de Terry Pratchett comporte 41 volumes et un certain nombre d'ouvrages hors-série.

Toutes les traductions en français sont l'œuvre de Patrick Couton, qui a reçu le grand prix de l'Imaginaire en 1998 pour son travail, et ont été publiées en France depuis 1993 par la maison d'édition L'Atalante, dans sa collection La Dentelle du cygne, ainsi que, depuis 1997 par les éditions Pocket, dans les collections Science-fiction puis Fantasy.
Les diverses illustrations sont l'œuvre des illustrateurs Josh Kirby, Paul Kidby et Marc Simonetti pour les rééditions de Pocket à partir de 2010.

Diagramme

Romans

Annales du Disque-monde 
Les romans peuvent se ranger dans sept catégories :
 Rincevent L'histoire de Rincevent, mage raté et peureux. Sait crier « au secours » dans un nombre invraisemblable de langues.
 Sorcières  L'histoire de Mémé Ciredutemps et Nounou Ogg, les sorcières du royaume de Lancre.
 La Mort  L'histoire de La Mort, de ses compagnons et de sa famille.
 Le Guet  L'histoire de Samuel Vimaire, des forces du guet municipal d'Ankh-Morpork.
 Les mages L'histoire des mages de l'Université de l'invisible.
 Moite von Lipwig
 L'histoire d'un escroc notoire devenu le sauveur des institutions morporkiennes.
 Divers 
 Lorsque aucun des cas précédents ne s'applique ou pas suffisamment.
Remarque : Le numéro (#) de tome est celui donné par les éditions L'Atalante à la fin de chacun des romans.

Recueils 
 2009 : Les Sorcières du Disque-Monde, recueil des trois premiers romans mettant en scène les Sorcières de Lancre (tomes 3, 6 et 12) ;
 2010 : Le Guet d'Ankh- Morpork, recueil des trois premiers romans mettant en scène Samuel Vimaire (tomes 8, 15 et 19) ;
 2011 : La Mort du Disque-Monde, recueil des trois premiers romans mettant en scène La Mort (tomes 4, 11 et 16) ;
 2011 : Nouvelles du Disque-Monde, recueil des six nouvelles de Terry Pratchett - certaines n'avaient pas été traduites en français jusque-là.

Romans du Disque-Monde 
Contrairement aux annales, les romans du Disque-Monde ne sont pas numérotés. À l'exception du premier (Le Fabuleux Maurice et ses rongeurs savants, qui n'est d'ailleurs pas explicitement présenté comme un « Roman du Disque-Monde »), ils ont tous pour héroïne Tiphaine Patraque, jeune sorcière du Causse, et les petits êtres nommés Nac mac Feegle qui veillent sur elle.

Ils sont intégrés à la nouvelle édition des Annales du Disque-monde des éditions L'Atalante de 2018.

La Science du Disque-monde 
Ces ouvrages, coécrits avec Ian Stewart et Jack Cohen, partent de la constatation que les œuvres romanesques obéissent à une logique narrative, qui fait que « ce qui a une chance sur un million d'arriver se produit 9 fois sur 10 », tandis que notre monde physique est régi par une autre logique qui est la logique causale. Les personnages du Disque-monde entreprennent donc de fabriquer un monde régi par la logique causale (qui se trouve être pour eux une idée délirante!), ce que Terry Pratchett raconte dans les chapitres impairs, pendant que Stewart et Cohen en montrent les conséquences physiques dans le monde réel au cours des chapitres pairs. La traduction française est effectuée en collaboration avec Lionel Davoust, chargé des parties scientifiques.

Hors séries 
Liste non exhaustive des ouvrages hors-série concernant le Disque-Monde. La date indiquée est la date de publication pour la France. La date de publication originale est précisée entre parenthèses.

Vade-Mecum 
 2001 : Disque-monde : Le Vade-Mecum (, 1994)
 2006 : Disque-monde : Le Nouveau Vade-Mecum (, 2003)
 2012 :

Bandes-dessinées 
 2007 : Au guet ! (, 2000)
 inédit en français : (, , 1992)
 inédit en français : (, 1994)

Cartes 
 2009 : La Carte du Disque-monde (, 1995)
 inédit en français :  (1998)
 inédit en français :  (1993)
 inédit en français :  (1999)

Autres 
 2007 : L'Art du Disque-monde (, 2004), illustré par Paul Kidby
 2013 : Le Monde merveilleux du caca (, 2012)
 2014 : Les Recettes de Nounou Ogg (, 1999), illustré par Paul Kidby
 2014 : Tout Ankh-Morpork : Guide touristique exhaustif (, 2012)
 2015 : Le Guide de  Chaix – Pour voyager à bord du chemin de fer hygiénique d’Ankh-Morpork et des Plaines de Sto (, 2014)
 2017 : Tout le Disque-Monde (, 2015)
 Inédit en français :  (2005)
 Inédit en français : The Folklore of Discworld (2008), avec Jacqueline Simpson

Nouvelles 
Terry Pratchett a écrit six nouvelles en rapport direct avec le Disque-monde ainsi qu'une nouvelle intitulée Les Platines de la nuit se passant au Royaume-Uni dans laquelle La Mort a un rôle.

Les Platines de la nuit a été publiée en 2003 dans le second numéro de la revue Asphodale. Drame de Troll a été publié dans L'Adieu au Roi (), un recueil d'histoires courtes et d'essais en hommage à Tolkien, et existe aussi sous forme de petit livre édité par les éditions L'Atalante en 2000. La Mer et les Petits Poissons est parue dans l'anthologie Légendes dirigée par Robert Silverberg.

Les six nouvelles en rapport direct avec le Disque-monde ont été regroupées par les éditions L'Atalante dans un recueil de nouvelles titré Nouvelles du Disque-Monde.

Références dans la pop culture
 Dans le jeu vidéo Dofus un PNJ Erty Trapchet donne une quête qui nous envoie nous occuper de plantes. Un autre PNJ nommé Rincedent qui est un huppermage raté et accompagné par Lebagag, un coffre sur pattes qu'un touriste lui a offert.
 Dans la bande dessinée Le Donjon de Naheulbeuk on peut voir le bagage ainsi que la mort (qui est de sexe masculin) se balader dans le fond.

Références

Liens externes 
 

 
Roman se déroulant dans un pays fictif